

Geografia 
 Delicias, distretto della Costa Rica
 Delicias, comune dello stato di Chihuahua, Messico
 Delicias, capitale del municipio Rafael Urdaneta dello stato di Táchira, Venezuela
 Las Delicias, municipio del dipartimento di Pellegrini, Argentina

Trasporti 
 Delicias – stazione della metropolitana di Madrid